Taiwanese – aggettivo usato per oggetti o individui inerenti a Taiwan
 Dialetto taiwanese – dialetto appartenente alla famiglia dei dialetti hokkien della lingua min nan (una delle varietà del cinese)